Никола́й Васи́льевич Петро́в:
 Петров, Николай Васильевич (1801—1856) — русский врач, доктор медицины.
 Петров, Николай Васильевич (1859—1916) — русский врач-патологоанатом, профессор.
 Петров, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 7575; 1 января 1847.
 Петров, Николай Васильевич (1890—1964) — советский режиссёр и педагог.
 Петров, Николай Васильевич (1928—2009) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, настоятель храма прп. Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве.
 Петров, Николай Васильевич (1928—2015) — полный кавалер ордена Трудовой Славы. Примечания